Алейник:

 Алейник, Владимир Петрович (род. 1959) — советский прыгун в воду, призёр Олимпийских игр. ЗМС.
 Алейник, Олег Игоревич (род. 1989) — российский футболист.
 Алейник, Сергей Фёдорович (род. 1965) — белорусский государственный деятель и дипломат.

 Алейник, Раиса Михайловна (род. 1947) — российский философ, религиовед и антрополог.

См. также